Си́на Ве́ттштайн (; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Зимняя Универсиада: бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Призёры Универсиад в кёрлинге